Ignazio Marcello Gallo (1924) – giurista e parlamentare della Repubblica italiana
 Marcello Gallo (1863-1951) – politico e deputato del Regno d'Italia